Below the Lights е седми студиен албум на норвежката блек метъл група Enslaved. Издаден е на 14 април 2003 г. от Osmose Productions.

Състав 
 Грутле Кялсон – вокали и бас
 Ивар Бьорнсон – китара, клавири
 Арве Исдал – китара
 Пер Хусебьо – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Инслейв
Музикални албуми от 2003 година